Каменяне () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Джебел. Население составляет 4 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Плазиште, в состав которого входит Каменяне, должность кмета (старосты) исполняет Христо Райчев Мирчев (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Джебел — Бахри Реджеб Юмер (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области